Open Your Heart, Birgitta-dal
 Open Your Heart, Europe-dal
 Open Your Heart, Lavender Diamond-dal
 Open Your Heart, Madonna-dal
 Open Your Heart, M People-dal
 Open Your Heart, The Human League-dal